Felix Polska – producent słonych przekąsek
Gminy w Hiszpania:
 Felix (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Almería, w Andaluzji

Gminy w USA:
 Felix (ang. Felix Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Felix (ang. Felix Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy

Zobacz też 
 Europejska Nagroda Filmowa
 Félix – piłkarz brazylijski, mistrz świata z 1970 roku
 Fèlix de Urgell – biskup Seo de Urgel w latach 783 – 792 oraz 798 – 799
 Feliks